SKS har flera betydelser: 
 Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia (SkS)
 SKS Dental AB, reparerar dentalinstrument, hette tidigare Service Konsult Sälj AB
 Sveriges Kyrkliga Studieförbund, bildat 1930 och som bytt namn till Sensus studieförbund
 Simklubben Spiggarna, se SK Spiggarna
 Skandinaviska KilliSällskapet, killli.dk
 Suomalaisen kirjallisuuden seura, se Finska litteratursällskapet
 Studentkåren i Sundsvall 
 Svenska Keramiska Sällskapet
 Sveriges kristliga studentrörelse
 Sveriges Kärntekniska Sällskap
 Ett ryskt automatgevär, se SKS (automatgevär)
 Sällskapet för främjande af kyrklig själavård
 Skogsstyrelsen